Autostopowicz – film z 1986 roku
 Autostopowicz – remake z 2007 roku
 Autostopowicz – amerykański serial tv (1983–1991)